Бутівська сільська рада — Луганська область, Старобільський район
 Бутівська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район
 Бутівська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район